Това е списък на страните в света, подредени по площ. Площта е изразена в квадратни километри. За подреждането се използва главната държава (където е нужно), като се дават и площите на зависимите от нея територии, както и общата площ.
Териториите включват вътрешни за страната водни площи (езера, водоеми и реки).

Бележка: Площта на Земята е 510 065 284 km² – 70,8% (361 126 221 km²) от земната площ е вода, а 29,2% (148 939 063 km²) е суша.

Списък на площите на страните заедно със зависимите територии, дадени със самата страна

Забележка 
Дадените 193 държави са 191–те членове на ООН, заедно с Тайван и Ватикана.

Списъкът също съдържа и 11 държави, които притежават общо 66 зависими територии, от които 23 са предимно необитаеми и заради това не са включени в списъка. Общата бройка е 259 страни и зависими територии.

Списък на страните и зависимите територии, подредени по площ 
Списъкът включва сушата и океаните (номера 1, 2, 3, 4, 5, 7), Антарктика (номер 8), островите Спартли (за който претендират различни страни; номер 256) и 259 страни и зависими територии, които са изброени също и по-горе.

Източници 
 
 

Списъци на страни